4. mistrovství světa  ve volejbale mužů proběhlo v dnech 28. října – 11. listopadu v Rio de Janeiru v Brazílii.

Turnaje se zúčastnilo 14 mužstev, rozdělených do čtyř tříčlenných a jedné dvoučlenné skupiny. Družstva na prvním a druhém místě postoupily do finálové skupiny, týmy na třetím místě hrály o 11. - 14. místo. Ze skupiny "E" postoupil do finále oba účastníci. Mistrem světa se stal Sovětský svaz.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Indie odřekla účast.

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E 
 USA –  	3:2

 Dominikánská republika a Mexiko odřekli účast.

Finále 

 s hvězdičkou = zápas ze základní skupiny.

O 11. - 14. místo

Soupisky 
1.  SSSR

2.  Československo

Trenér: Josef Kozák

3.  Rumunsko

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (de) Sport-komplett

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 1960
Volejbal v Brazílii
Sport v Riu de Janeiru
Sportovní události v Brazílii
Sport v Brazílii v roce 1960